Галл () — древнеримское мужское имя собственное. Женская форма имени — Галла, см. Галла. Нарицательное имя «галл» в латинском языке означает петуха (птица посвящалась богу Марсу за свою воинственность), который со временем стал символом племён галлов и современной Франции.

Персоналии 
Некоторые известные персоналии с именем Галл:
 Галл Аноним (конец XI — начало XII века) — автор древнейшей польской хроники на латинском языке.
 Святой Галл, Галл из Гибернии (около 550 — около 640) — ирландский монах, просветитель, проповедник в странах Западной Европы, почитаемый как один из апостолов Швейцарии.
Некоторые известные персоналии с фамилией Галл:
 Галл, Джеймс (1808—1895) — шотландский священник, основатель миссии Карруберс в Эдинбурге.
 Галл, Робин (род. 1959) — австралийская баскетболистка.
 Галл, Роман Романович (1761—1844) — русский мореплаватель английского происхождения, адмирал, временно исполнял обязанности командующего Черноморского флота в 1811 году.
 Галл, Якоб (род. 1963) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Галл, Ян (1856—1912) — польский композитор и дирижёр.
Составная фамилия: 
 Галл-Савальская, Валентина Гавриловна (1930—2019) — советская и украинская театральная актриса, заслуженная артистка Украинской ССР (1968).
Римские императоры:
 Констанций Галл (325/326—335) — император с титулом цезаря в 351—354 годах, соправитель Констанция II.
 Требониан Галл (206—253) — император в 251—253 годах, правил совместно с сыном — Волузианом.
Некоторые известные персоналии с именем Галл в Древнем Риме:
 Азиний Галл (I век) — государственный деятель, консул-суффект, вероятно, между 27 и 33 годами, сын Гая Азиния Галла.
 Вирий Галл (конец III века) — государственный деятель, консул в 298 году.
 Гай Азиний Галл (конец I века до н. э) — государственный деятель, консул в 8 году до н. э. (не следует путать с сыном — Азинием Галлом).
 Гай Корнелий Галл (69/68 — 26 год до н. э.) — полководец, общественный деятель и поэт, в 30—26 годах до н. э. был первым префектом Египта.
 
 Гай Элий Галл (I век до н. э.) — юрист, автор сочинения по юриспруденции.
 Квинт Росций Галл (126 — 62 год до н. э.) — актёр.
 Луций Каниний Галл — народный трибун в 56 году до н. э., подзащитный Цицерона в 55 году до н. э.
 Луций Элий Галл Страбон (около 12 — 31 годов н. э.) — старший сын Луция Элия Сеяна, великий понтифик в 31 году.
 Марк Фадий Галл (I век до н. э.) — друг Марка Туллия Цицерона, к которому обращены многие его письма.
 Марк Элий Галл (I век до н. э.) — в 26—24 годах до н. э. префект Египта, руководил неудачным походом в Аравию.
 Публий Аквиллий Галл (I век до н. э.) — народный трибун в 55 году до н. э.
 Публий Галл (I век н. э.) — римский всадник, в 65 году объявленный вне закона императором Нероном за то, что сочувствовал опальным магистратам — Фению Руфу и Антистию Вету.
 Тит Фадий Галл (I век до н. э.) — приятель Цицерона, содействовавший его возвращению из ссылки в 57 году до н. э.

Другое 
 Галл, архигалл — наименование древнеримского жреца богини Кибелы, Аттиса и почитаемой в Риме сирийской богини Атаргатис.
 Галл (биология).
 Галл — озеро в провинции Альберта (Канада).
 Галл — озеро в провинции Онтарио (Канада).  
 Галл — древнеримское название реки Мудурлысу, притока Сангарии в Вифинии (Малая Азия).
 Галл — патологическое новообразование на органах растений.
 Галлы — древнеримское название представителей кельтских племён.
 2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый миномёт.

См. также 
 Галлия — древнеримское название некоторых областей и провинций на территориях заселённых галлами, в позднеримский период также существовали диоцез и префектура Галлия.
 Галлии — древнеримский плебейский род.
 Галлий — химический элемент главной подгруппы третьей группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

Литература